Kungsparken kan syfta på:

Kungsparken, Göteborg
Kungsparken, Malmö

Se även
Kungsträdgården